Gran Croce della Croce di Ferro – decorazione militare
 Gran Croce (Grand-Croix) – frazione del comune francese di Lanslebourg-Mont-Cenis

Pagine correlate 
Grand-Croix